

Sigle 
King's College London – college dell'Università di Londra
Kirchhoff's Current Law – legge di Kirchhoff delle correnti

Chimica 
 KCl – formula molecolare del cloruro di potassio

Codici 
 KCL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lagoon, Chignik Lagoon (Alaska), Stati Uniti
 kcl – codice ISO 639-3 della lingua kela (Papua Nuova Guinea)